

Architettura 
 Albrechtspalais – palazzo di Vienna (Austria)
 Werk Erzherzog Albrecht – antico nome tedesco del Forte Parona, fortezza di Verona (Italia)
 Benno Albrecht – architetto

Astronomia 
 10656 Albrecht – asteroide della fascia principale

Persone 
Albrecht è una variante in lingua tedesca del prenome Alberto, ma ricorrente anche come cognome.

Artisti 

•  Benno Albrecht (1957) – architetto italiano
 Balthasar Augustin Albrecht (1687-1765) – pittore tedesco
 Johann Christian Albrecht (o Joseph Christian Albrecht; 1716-1800) – compositore tedesco
 Sophie Albrecht (1757-1840) – attrice e scrittrice tedesca
 Bernhard Albrecht (1758-1822) – pittore austriaco
 Karoline Albrecht (1802-1875) – attrice tedesca
 Karl Albrecht o Karl Frančevič Al'brecht (1807-1863) – compositore tedesco-russo
 Georg Albrecht (1815-1890) – pittore tedesco
 Konstantin Karlovič Al'brecht (1836-1893) – compositore russo
 Evgenij Karlovič Albrecht (1842-1909) – violinista russo
 Hermine Albrecht (1856-1929) – attrice austriaca
 Henry Albrecht (1857-1909) – illustratore tedesco
 Carl Albrecht (1862-1926) – pittore tedesco
 Charlotte Albrecht (1863-1891) – attrice austriaca
 Clara Albrecht (?-1927) – attrice tedesca
 Otto Albrecht (1881-1943) – pittore tedesco
 Kaspar Albrecht (1889-1970) – architetto austriaco
 Georg von Albrecht (1891-1976) – pianista e compositore tedesco
 Alexander Albrecht (1885-1958) – compositore slovacco
 Ernst H. Albrecht (1906-1982) – scenografo tedesco
 Joachim Albrecht (1912-1997) – artista tedesco
 Elmar Albrecht (1915-1997) – pittore tedesco
 Ján Albrecht (1919-1996) – compositore slovacco
 Beate Albrecht (1921) – musicista tedesca
 Herbert Albrecht (1927–2021) – scultore austriaco
 Christoph Albrecht (1930) – organista tedesco
 Helmut F. Albrecht (1933) – cabarettista tedesco
 George Alexander Albrecht (1935) – direttore d'orchestra tedesco
 Gerd Albrecht (1935-2014) – direttore d'orchestra tedesco
 Alois Albrecht (1936) – compositore tedesco
 Hans Joachim Albrecht (1938) – scultore tedesco
 Rolf Albrecht (1940) – costumista tedesco
 Angèle Albrecht (1942-2000) – ballerina tedesca
 Regine Albrecht (1948-2013) – attrice e doppiatrice tedesca
 Gaby Albrecht (1956) – cantante tedesca
 Ingo Albrecht (1959) – attore e doppiatore tedesco
 Marco Albrecht (1965) – attore tedesco
 Henrik Albrecht (1969) – compositore tedesco
 Marko Albrecht, in arte Mark ’Oh (1970) – produttore discografico e disc jockey tedesco
 Nicolai Albrecht (1970) – regista televisivo tedesco
 Hansjörg Albrecht (1972) – direttore d'orchestra e organista tedesco
 Vredeber Albrecht (1973) – musicista e produttore discografico tedesco
 Matthias Albrecht, in arte Albino (1974) – rapper tedesco
 Kai Albrecht (1980) – attore tedesco
 Tom Albrecht (1980) – cantante tedesco
 Charlotte Albrecht (1981) – attrice tedesca
 Julia Albrecht (1996) – attrice tedesca

Giuristi 
 Gerhard Friedrich Albrecht (?-1782) – giurista tedesco
 Karl Franz Georg Albrecht (1799-1873) – giurista tedesco
 Wilhelm Eduard Albrecht (1800-1876) – giurista tedesco
 Joseph Ambros Michael von Albrecht (1807-1878) – giurista e accademico tedesco
 Erich Albrecht (1890-1949) – giurista e diplomatico tedesco
 Ralph G. Albrecht (1895-1985) – giurista statunitense
 Erwin Albrecht (1900-1985) – giurista e politico tedesco
 Peter-Alexis Albrecht (1946) – criminologo tedesco
 Hans-Jörg Albrecht (1950) – criminologo tedesco
 Achim Albrecht (1959) – giurista tedesco

Imprenditori 
 George Alexander Albrecht (1834-1898) – imprenditore tedesco
 Carl Albrecht (1875-1952) – imprenditore tedesco
 Ernst Albrecht (1877-1960) – imprenditore tedesco
 Karl Albrecht (1920-2014) – imprenditore tedesco
 Theo Albrecht (1922-2010) – imprenditore tedesco
 Frank Albrecht (1943) – dirigente d'azienda tedesco
 Theo Albrecht junior (1950) – imprenditore tedesco
 Berthold Albrecht (1954-2012) – dirigente d'azienda tedesco
 Hans-Holger Albrecht (1963) – dirigente d'azienda tedesco
 Marc Albrecht (1964) – imprenditore tedesco
 Filip Albrecht (1977) – impresario tedesco

Letterati 
 Lauritz Albrecht (?-1605) – stampatore ed editore tedesco
 Johann Friedrich Ernst Albrecht (1752-1814) – scrittore tedesco
 Heinrich Christoph Albrecht (1762-1800) – filologo tedesco
 Friedrich Wilhelm Albrecht (1774-1840) – scrittore tedesco
 Theodore Albrecht (1945) – musicologo statunitense
 Maria Albrecht (1850-1923) – scrittrice tedesca
 Paul Albrecht (1851-1894) – filologo tedesco
 Georg Albrecht (1881-1964) – storico tedesco
 Gustav Albrecht (1890-1947) – editore e giornalista tedesco
 Hans Albrecht (1902-1961) – musicologo tedesco
 Erhard Albrecht (1925) – filosofo tedesco
 Dieter Albrecht (1927-1999) – storico tedesco
 Friedrich Albrecht (1930) – storico della letteratura tedesco
 Michael von Albrecht (1933) – latinista e filologo tedesco
 Jörn Albrecht (1939) – linguista tedesco
 Wilma Ruth Albrecht (1947) – linguista tedesca
 Andreas Albrecht (1951) – scrittore tedesco
 Juerg Albrecht (1952) – storico dell'arte svizzero
 Jörg Albrecht (1954) – giornalista tedesco
 Helmuth Albrecht (1955) – storico tedesco
 Karina Albrecht (1959) – scrittrice tedesca
 Uwe Albrecht (1966) – saggista tedesco
 Nikolaus Albrecht (1968) – giornalista tedesco
 Jörg Albrecht (1981) – scrittore tedesco

Militari 
 Johann Caspar Albrecht (1639-1711) – militare tedesco
 Viktor Albrecht (1859-1930) – militare tedesco
 Conrad Albrecht (1880-1969) – militare tedesco
 Berty Albrecht (1893-1943) – partigiana francese
 Alwin-Broder Albrecht (1903-1945) – militare tedesco
 Kurt Albrecht (1927-1945) – militare tedesco
 Joachim Albrecht (1933) – militare tedesco

Politici 
 Johann Albrecht (?-1603) – politico tedesco
 Wilhelm Albrecht (1821-1896) – politico tedesco
 Siegfried Wilhelm Albrecht (1826-1896) – politico tedesco
 Max Albrecht (1851-1925) – politico tedesco
 Adolf Albrecht (1855-1930) – politico tedesco
 Friedrich Wilhelm Albrecht (1861-1943) – politico tedesco
 Hugo Albrecht (1862-1920) – politico austriaco
 Gustav Albrecht (1864-1963) – politico tedesco
 Helmuth Albrecht (1885-1953) – politico tedesco
 Gottfried Albrecht (1890-1969) – politico austriaco
 Martin Albrecht (1893-1952) – politico tedesco
 Lisa Albrecht (1896-1958) – politica tedesca
 Willi Albrecht (1896-1969) – politico tedesco
 Herbert Albrecht (1900-1945) – politico tedesco
 Hans Albrecht (1902-1961) – politico svizzero
 Paul Albrecht (1902-1985) – politico tedesco
 Rudolf Albrecht (1902-1971) – politico tedesco
 August Albrecht (1907-1988) – politico svizzero
 Ernst Albrecht (1914-1977) – politico tedesco
 Ernst Albrecht (1914-1991) – politico tedesco
 Anneliese Albrecht (1921) – politica austriaca
 Werner Albrecht (1921-1993) – politico tedesco
 Degenhard Albrecht (1930-2006) – politico tedesco
 Ernst Albrecht (1930-2014) – politico tedesco
 Udo Albrecht (1939) – politico tedesco
 Rudolf Albrecht (1942-2015) – pacifista tedesco
 Michael Albrecht (1947) – politico tedesco
 Arnold Albrecht (1950) – sindacalista tedesco
 Ursula von der Leyen nata Ursula Albrecht (1958) – politica tedesca
 Thorben Albrecht (1970) – politico tedesco
 Jan Philipp Albrecht (1982) – politico tedesco

Religiosi 
 Veronika Albrecht (ante 1500–post 1528) – anabattista tedesca
 Carl Albrecht (1746-1833) – presbitero tedesco
 Jacob Albright nato Jakob Albrecht (1759-1808) – religioso tedesco-statunitense
 Anton Hermann Albrecht (pseudonimo di "Anton Hermann"; 1835-1906) – teologo tedesco
 Georg Eugen Albrecht (1855-1906) – missionario tedesco
 Karl Albrecht (1859-1929) – teologo tedesco
 Ludwig Albrecht (1861-1931) – teologo tedesco
 Johannes Albrecht (1907-1943) – monaco tedesco

Scienziati 
 Johann Georg Albrecht (1694-1770) – pedagogista tedesco
 Karl Theodor Albrecht (1843-1915) – astronomo e geodeta tedesco
 Heinrich Albrecht (1866-1922) – batteriologo austriaco
 Eugen Albrecht (1872-1908) – patologo tedesco
 Josef Albrecht (1888-1974) – paleontologo austriaco
 Karl Albrecht (1891-1955) – pedagogista tedesco
 Grete Albrecht (1893–?) – neurologa tedesca
 Kurt Albrecht (1894-1945) – psichiatra tedesco
 Carl Albrecht (1902-1965) – medico tedesco
 Wilhelm Albrecht (1905-1993) – medico e militare tedesco
 Rosemarie Albrecht (1915-2008) – medico tedesca
 Andreas Albrecht (1927-2002) – chimico statunitense
 Günter Albrecht (1930) – fisico tedesco
 Günter Albrecht (1930) – sociologo tedesco
 Astrid Albrecht-Heide (1938) – sociologa tedesca
 Volker Albrecht (1941) – geografo tedesco
 Gisela Albrecht (1944) – dermatologa tedesca
 Richard Albrecht (1945) – sociologo tedesco
 Peter Albrecht (1956) – economista tedesco
 Alwin Albrecht (post 1958) – accademico tedesco
 Clemens Albrecht (1959) – sociologo tedesco
 Friedrich Albrecht (1959) – pedagogista tedesco
 Andreas Albrecht (?) – fisico statunitense

Sportivi 
 Erich Albrecht (1889-1942) – calciatore tedesco
 Émile Albrecht (1897-1927) – canottiere svizzero
 Ernst Albrecht (1907-1976) – calciatore tedesco
 Hermann Albrecht (1915-1982) – scacchista tedesco
 Herbert Albrecht (1925-1997) – lottatore tedesco
 Pierre Albrecht (1931) – cestista svizzero
 Richard Albrecht (1936) – calciatore tedesco
 Dietrich Albrecht (1940) – calciatore tedesco naturalizzato statunitense
 Rafael Albrecht (1941-2021) – calciatore argentino
 Fredi Albrecht (1947) – lottatore tedesco
 Milan Albrecht (1950) – calciatore cecoslovacco
 Iris Albrecht (1959) – giocatrice di tennistavolo tedesca
 Hermann Albrecht (1961) – arbitro tedesco
 Sylvia Albrecht-Heckendorf (1962) – pattinatrice su ghiaccio tedesca
 Brigitte Albrecht-Loretan (1970) – sciatrice svizzera
 Silvia Albrecht (1971) – giocatrice di tennistavolo svizzera
 Kilian Albrecht (1973) – sciatore austriaco naturalizzato bulgaro
 Philip Albrecht (1979) – calciatore tedesco
 Grant Albrecht (1981) – slittinista canadese
 Maik Albrecht (1981) – artista marziale tedesco
 Daniel Albrecht (1983) – sciatore svizzero
 Danny Albrecht (1985) – hockeista su ghiaccio tedesco
 Marlene Albrecht (1988) – giocatrice di curling svizzera
 Matthias Albrecht (1988) – sciatore tedesco
 Sebastian Albrecht (1990) – hockeista su ghiaccio tedesco
 Heike Albrecht (1991) – tennista tedesca

Altre attività 
 Johann Christoph Albrecht (fl- 1692-1725) – costruttore d'organi tedesco
 August Albrecht (1813-1886) – poliziotto tedesco
 Helga Albrecht (1950) – ostetrica tedesca
 Susanne Albrecht (1951) – terrorista tedesca